

Patronyme
 Émile Louis Gabriel Brown de Colstoun (1882-1952) est un général français.
 Louis-Henri Brown de Colstoun (1835-1924), est un officier de marine français.